Максуд Алиханов-Аварский (в некоторых документах его имя пишется как Александр Михайлович) (1846—1907) — российский генерал-лейтенант (22 апреля 1907), Мервский окружной начальник и Тифлисский губернатор. Начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии. Старший брат Кайтмаза Алиханова.

Биография 

Родился 23 ноября (5 декабря) 1846 года в селе Хунзах в Дагестане в аварской семье генерала-майора русской армии Алихана Гусейнова и его жены Тутун. В детстве находился в заложниках у Шамиля, после выкупа был определён во 2-ю Тифлисскую дворянскую гимназию.

В 1862 году поступил во 2-е Константиновское военное училище и в 1864 году был выпущен корнетом в Сумской гусарский полк. Поручик с 1 февраля 1868 года, штабс-ротмистр с 11 февраля 1869 года.

С 1871 года в чине ротмистра служил адъютантом Воинского начальника Дагестанской области князя Л. И. Меликова. В 1873 году назначен был состоять для особых поручений при Главнокомандующем Кавказской армией великом князе Михаиле Николаевиче. В том же году в составе Мангышлакского отряда принял участие в Хивинском походе, был ранен. По излечении получил назначение на службу в Красноводск.

Летом 1875 года произошла ссора Алиханова с другим офицером, оба попали под суд. Спустя год с формулировкой «за покушение в вспыльчивости и раздражении на убийство офицера» Алиханов-Аварский был разжалован в рядовые с лишением всех орденов. В сентябре 1877 года назначен на службу рядовым в 15-й Переяславский драгунский полк, который в составе Эриванского отряда действовал на Кавказском театре русско-турецкой войны. За отличие в сражении при Деве-Бойну Алиханов-Аварский награждён знаком отличия Военного ордена 4-й степени.

Через год состоялась первая публикация: в «Инженерном журнале» была напечатана статья «Заметки о Деве-Бойнской позиции».

В 1879 году Алиханов-Аварский был откомандирован в Закаспийскую область и в составе отряда генерала Ломакина во время Ахал-текинской экспедиции принял участие в штурме Геок-Тепе. Несмотря на неудачу штурма, был произведён в прапорщики. В 1882 году Алиханов-Аварский под прикрытием купеческого каравана совершил поездку в Мерв, где провёл тайные переговоры с туркменскими старейшинами.

В 1883 году с небольшим отрядом обрекогносцировал Персидский Хорасан, во время рекогносцировки по поручению Кавказского наместника встретился с Насер ад-Дин Шахом и обсудил с ним пограничные вопросы. Через год состоялась уже официальная поездка в Мерв, результатом которой произошло присоединение Мервского оазиса к Российской империи, а сам Алиханов-Аварский назначен первым начальником Мервского округа Закаспийской области. Ему также были возвращены утраченные по суду чин майора и ордена. 6 мая 1884 года переименован в подполковники.

18 марта 1885 года под Кушкой произошло сражение русских войск под командованием генерала Комарова с афганцами. Подполковник Алиханов-Аварский в сражении командовал тремя сотнями Кавказского казачьего полка с сотней временной Мервской милиции. За отличие в этом бою он был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

С 16 января 1890 назначен состоять при войсках Кавказского военного округа с оставлением по армейской пехоте. 6 октября1898 произведён в полковники.

В 1900 году участвовал в Китайском походе, по окончании которого 14 октября 1901 года произведён в генерал-майоры. Летом 1905 года был направлен для умиротворения Эриванской губернии, где происходили армяно-татарские столкновения, и, по утверждениям российской прессы, открыто покровительствовал татарам вообще и родственникам своей жены ханам Нахичеванским, в особенности в резне армян.

В декабре 1905 года Алиханов-Аварский был назначен временным Тифлисским губернатором, с января 1906 — временным генерал-губернатором Кутаисской губернии. Снискал ненависть революционеров; на него было совершено 8 покушений, был ранен взрывом бомбы, но не подал в отставку. После выздоровления, в начале 1907 года принял командование 2-й Кавказской казачьей дивизией. 22 апреля утверждён в должности начальника дивизии с производством в генерал-лейтенанты.

Алиханов-Аварский был убит в Александрополе дашнакскими террористами 3 июля 1907 года. Когда он возвращался из собрания Кабардинского полка, на Бебутовской улице в экипаж, в котором также находились его сын, а также жена и дочь генерала Глебова Николая Ивановича (начальник 20-й пехотной дивизии) , были брошены две бомбы. При взрывах бомб погибли Алиханов, Глебова и кучер.

Семья 
Максуд Алиханов-Аварский был женат на Зарин-Тадж Бегум Нахичеванской, дочери генерал-майора Келбали Хана Нахичеванского.

У них было два сына: Адиль-хан и Афиз-хан.

Чины 
 Корнет — 23 мая 1864 года
 Поручик — 1 февраля 1868 года
 Штабс-ротмистр — 1 сентября 1871 года
 Ротмистр — 1 сентября 1871 года
 Майор — 8 ноября 1873 года
 Разжалован в рядовые — 30 июля 1877 года
 Прапорщик — 24 августа 1880 года
 Поручик — 27 июля 1882 года
 Штабс-ротмистр — 13 июля 1883 года
 Возвращён чин майора — 23 февраля 1884 года
 Подполковник — 6 мая 1884 года
 Полковник — 6 октября 1898 года
 Генерал-майор — 14 октября 1901 года
 Генерал-лейтенант — 22 апреля 1907 года

Ордена 
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1872 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1874 год)
 Знак отличия Военного ордена Святого Георгия 4-й степени (1877 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (28 декабря 1885 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1888 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1899 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1904 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1906 год)

Иностранные:
 Персидский орден Льва и Солнца 3-й степени (1884 год)
 Персидский орден Льва и Солнца 2-й степени (1900 год)
 Персидский орден Льва и Солнца 1-й степени (1902 год)
 Бухарский орден Золотой звезды 2-й степени (1895 год)

Избранные сочинения Алиханова-Аварского 
 Мервский оазис и дороги ведущие к нему. — СПб., 1883
 В гостях у шаха. Очерки Персии. — Тифлис., 1898
 Поход в Хиву (кавказских отрядов). Степь и оазис. — СПб., 1899
 Тарихи Дербенд-Наме. — Тифлис, 1898.
 Автор множества иллюстраций, статей и репортажей в периодике.

Источники 
 Иванов Р. Н. Генерал Максуд Алиханов: триумф и трагедия. — : Издательский дом «Эпоха», 2003. — С. 645.
 Бой на Кушке и его 25-летний юбилей 18/III 1885 — 18/III 1910 г. Военное сообщение Ген. штаба полк. Шеманского. С планом боя и др. прил. (Исключительно по архивным материалам). — , 1910.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 июля 1906 года. — , 1906.
 Бондаренко И. И., Климов Д. В. Жертвы политического террора в России (1901—1912) / Терроризм в России в начале XX в. (Исторический вестник. — Т. 2 [149]. — Декабрь 2012). — С. 190—215.
 Книга русской скорби. Издание Русского народного союза имени Михаила Архангела. Т. I. — , 1908.

Примечания

Ссылки 
 Независимое военное обозрение. С пером и саблей
 Иванов Р. Н. Генерал Максуд Алиханов: Укрощение высокогорного Ункратля. Махачкала, 2003.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Среднеазиатских походов
Участники Хивинского похода 1873 года
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники китайского похода (1900—1901)
Кавалеры знака отличия Военного ордена IV степени
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Выпускники Константиновского военного училища
Тифлисские губернаторы
Кутаисские губернаторы
Кавалеры ордена Льва и Солнца 1 степени
Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени
Кавалеры ордена Льва и Солнца 3 степени
Мемуаристы Российской империи
Участники ахал-текинской экспедиции
Жертвы революционного террора в Российской империи